Clutterbuck est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1897-1975), diplomate britannique
Andrew Clutterbuck (né en 1973), nom de naissance de l'acteur Andrew Lincoln
, femme politique américaine au Texas
Beryl Clutterbuck (1902-1986), aviatrice kényane
 (1959-2016), joueur américain de baseball
Cal Clutterbuck (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien
 (1806-1861), verrier américain
 (1913-2008), officier de la Royal Navy
 (1880-1951), riche anglaise associée au Wicca

 (né en 1973), joueur de cricket anglais
 (1860-1946), nonne australienne œuvrant auprès des Aborigènes
 (1868-1951), administrateur colonial britannique
 (1917-1998), officier et intellectuel britannique
 (1772-1831), antiquaire et topographe anglais
Thomas Clutterbuck (1697-1742) homme politique britannique
 (1894-1987), général britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme